Okręty US Navy o nazwie USS  "Success":
 Pierwszy USS "Success" (1776) był gondolą zbudowaną w 1776 w Skenesboro w stanie Nowy Jork do służby we flocie Benedicta Arnolda pływającej po jeziorze Champlain. Jednak nie jest wymieniany w żadnych operacjach tej formacji więc możliwe, że została przemianowana, ale nie ma danych na ten temat.
 Drugi "Success" (AM-310) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie, z przerwami, w latach 1944 - 1962.
Success